Segunda Divisão (Campeonato Nacional de Seniores) to trzecia najwyższa klasa rozgrywek piłkarskich w Portugalii. Po reorganizacji rozgrywek w sezonie 2013-14 uczestniczy w niej 80 drużyn podzielonych w pierwszej fazie rozgrywek na 8 grup. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do drugiej fazy rozgrywek, zaś pozostałe walczą o utrzymanie w swoich grupach.

W drugiej fazie drużyny zostają przydzielone do dwóch grup: północnej i południowej. Zwycięzcy grup awansują do Segunda Liga, zaś drużyny z drugich miejsc walczą o trzecie miejsce także gwarantujące awans.

W grupach spadkowych dwie ostatnie drużyny z każdej z nich spadają do Terceira Divisão.

Pierwszym zwycięzcą rozgrywek został zespół SC Freamunde, który w wielkim finale wygrał z Clube Oriental de Lisboa 3-2.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Portugalia
3